Panekan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panekan (administrativ by i Indonesien, lat -8,01, long 110,84), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Panekan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Panekan, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar